L'aboleth est une espèce fictive de créatures dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. Les aboleths sont d'alignement Loyal Mauvais.

C'est une des plus vieilles créatures connues, classée comme Aberration dans le Monster Manual 3.5.

Description 

Les aboleths sont des amphibiens faisant 7 mètres de long et pesant près de 3 tonnes, qui continuent de grandir en vieillissant (les plus vieux feraient près de 13 mètres de long). Physiquement, on pourrait penser à un croisement entre un poisson, une anguille, un insecte et un ver. Ils ont de long corps en forme de tube, comme une anguille, mais leur queue possède des nageoires comme un poisson. De même, deux courtes nageoires ventrales et une dorsale sont présentes sur le corps, segmenté, de la créature.

Le ventre est rose-orangé et le dos verdâtre. La tête est entourée de quatre tentacules. La tête est vaguement triangulaire, et se termine en bec. Au-dessus du nez se trouvent trois yeux, alignés les uns au-dessus des autres. De petits tentacules entourent la gueule, et quatre orifices qui sécrètent une substance poisseuse s'alignent sous la queue.

Les aboleths sont de puissants psionistes. Mais leur arme la plus puissante est le mucus qu'ils sécrètent. En cas de contact, la peau de la victime devient une membrane lui permettant de respirer sous l'eau, mais plus sur terre. Cela leur permet de garder des esclaves, aussi bien par cette transformation que par leurs pouvoirs mentaux. Ce même mucus les protège sur terre. Leur peau s'assèche très vite mais rester sur terre n'est pas mortel. Sur terre, un aboleth entre en état d'animation suspendue, considérée encore pire que la mort. Si sa peau membraneuse est percée, la mort survient
en quelques minutes.

Un autre fait étrange est leur mémoire. Ils naissent avec une mémoire génétique, chaque individu héritant des souvenirs de son ancêtre. De plus, ils assimilent la mémoire de ceux qu'ils dévorent. C'est en partie pour cela que leur cerveau grandit en vieillissant. Les aboleths aiment repenser aux bons moments des existences passées, quand ils n'ont rien d'autre à faire.

Les aboleths ne meurent pas de vieillesse.

Société 

Les aboleths savent qu'ils font partie des espèces les plus anciennes du monde. Leur haine des autres espèces vient du fait que les peuples évolués ont volé ce qui revenait de droit aux aboleths. Ce qui les empêche de conquérir le monde de la surface est leur faiblesse en dehors de l'eau et leur plaisir à réduire en esclavage des peuples inférieurs, comme les humains. Ils craignent les illithids car ils connaissent très mal ce puissant peuple.

Les cités aboleths possèdent une architecture étrange et sous-marine. Les meneurs du peuple tiennent conseil dans la cité où ils vivent, dans la Glimmersea de l'Ombreterre.

Les aboleths n'ont pas de dieu, même s'ils reconnaissent leur existence. Ils ne se soucient pas de l'après-vie, car ils savent qu'ils vivent pour l'éternité. Ils considèrent donc la mort comme un échec.

Campagnes

La Nuit des profondeurs 

La Nuit des profondeurs est une campagne sortie en 1995 (traduite en français en 1998) pour AD&D  et adaptable aux Royaumes oubliés ou à Faucongris. Elle est basée sur une conspiration des aboleths les plus puissants, visant à propager leur pouvoir de suggestion à la surface du globe et ainsi devenir virtuellement l'espèce dominante. Cette conspiration fait intervenir des alliances parfois improbables avec d'autres créatures intelligentes des profondeurs (Kuo-toa, Déros et illithids renégats principalement). Pour arriver à leurs fins, ils manipulent des groupes de brigands pour capturer des utilisateurs de magie, qui serviront de catalyseurs aux expériences des aboleths.

C'est en enquêtant sur ces disparitions que les personnages découvrent peu à peu la vérité, s'enfonçant dans les entrailles de la terre jusqu'à Shaboah, capitale des aboleths.

Cette campagne est extrêmement longue (compter plusieurs mois voire une année entière en jouant hebdomadairement), implique de nombreux peuples de créatures intelligentes et fourmille d’intrigues annexes.

Golarion 

Dans Golarion
, le décor de campagne de Pathfinder (clone de Donjons et Dragons 3.5), les aboleths sont le premier peuple intelligent à avoir fondé une civilisation, avant même que les dieux s'intéressent au plan Matériel ; de ce fait, ils dédaignent les dieux. Ils règnent sur des cités sous-marines, où ils sont servis par des peuples soumis, certains respirant sous l'eau, d'autres venant de la surface ; ces derniers sont de fait dépendants des aboleths pour être alimentés en air. Ils ont éduqué à ces fins des tribus humaines et les ont sorties de leur condition animale. Ces humains ont fondé un empire à la surface, l'Azlant, et se sont rebellés contre les aboleths.

En représailles, les aboleths ont fait tomber une météorite, la Pierre-Étoile, qui a disloqué le continent Azlant en -5293 du calendrier de référence (les campagnes démarrent en l'an 4711).

Les règles de Pathfinder ne mentionnent pas la mémoire génétique ou acquise par la consommation.

Notes et références 

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés
Amphibien de fiction
Créature aquatique